Леонид Афанасьевич Коробанов (15.04.1915 — 23.03.1993) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.

Русский. Окончил Курский строительный техникум (1933) и МИИЖТ (годы учёбы 1936—1941), Высшие академические курсы военно-транспортной академии (1954). Член ВКП(б) с 1943 года.

В 1933—1936 работал на железнодорожных стройках в Москве, Харькове.

С 1941 года на службе в Армии (железнодорожные войска), инженер-полковник.

Участник войны, воевал в составе 15-й железнодорожной бригады в 120-м восстановительном железнодорожном батальоне, позже в 100-м восстановительном железнодорожном батальоне. Прошел путь от зам. командира роты (1941) до зам.командира корпуса (в этой должности с 1955 по 1973 год).

Выйдя в запас, работал зам.начальника Управления строительства правительственных зданий при Совете Министров УССР.

Семья
 Жена — Алымова Елена Ивановна (1918—2006).
 Дети:
 Коробанова Надежда Леонидовна, физик (1947—1992),
 Коробанов Виталий Леонидович, физик (1951—1985),
 Коробанова Ольга Леонидовна, психолог, кандидат психологических наук, работает в Институте социальной и политической психологии НАПН Украины.

Награды 
 Ленинская премия 1966 года в области науки и техники — за разработку технологии и оборудования для сварки рельсов в полевых условиях при ремонте и строительстве ж/д путей.
 Награждён медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», двумя орденами Красной звезды (1943 и 1956), орденом трудового Красного Знамени (1966), орденом «Знак почета» (1971), орденом Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За безупречную службу в Вооруженных силах» 1 степени (1963), «Ветеран вооруженных сил СССР» (1977) и другими медалями.
 «За успехи в народном хозяйстве» награждён Малой золотой медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР (1962).
 Награждён знаками «Лучшему ударнику, успешно окончившему МИИТ», «Отличный восстановитель», «Почетному железнодорожнику», «Ветеран железнодорожных войск», «Отличник Госснаба СССР».
 Заслуженный строитель Украинской ССР.

Примечания

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1967 год.

Выпускники МИИТа